Список замков Низаритского исмаилитского государства в Персии (Иран) и Сирии.

Всего в государстве насчитывалось около 200 крепостей. Большинство персидских замков исмаилитов находилось в горах Эльбурс, в районах Дайламана (в частности, в Аламуте и Рудбаре; к северу от современного Казвина) и Кухистане (к югу от Хорасана), а также в Кумисе. Большинство замков сирийских исмаилитов находилось в Джебель-Бахре (Сирийская прибрежная горная цепь).

Персия

Сирия

См. также 
 Низаритское исмаилитское государство

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Nizari Ismaili Concept of Castles», The Institute of Ismaili Studies
 

Замки Ирана
Крепости исмаилитов
Города мухафазы Хама
Замки Сирии